EBSA peut faire référence à :
 , une agence du département du Travail des États-Unis ;
 , une association européenne de snooker et billard anglais.